Виды Рыб или Species of Fishes — российская группа, исполняющая экспериментальную электронную музыку.

Состав 
 Виталий Стерн
 Игорь Колядный
 Игорь Шапошников (до 1995 г.)

Дискография 
 1995 — Songs Of A Dumb World
 1996 — Trip Trap
 1997 — Tequilajazzz vs Species Of Fishes — Virus Versus Virus
 1999 — Muslimgauze vs Species Of Fishes — Muslimgauze Vs Species Of Fishes
 1999 — Time End Place
 2000 — Exposition 93-00
 2000 — Species Of Fishes
 2000 — Songs Of A Dumb World Pt. 2
 2001 — Бессонница
 2001 — Фестиваль
 2001 — Песни Немого Мира Ч. 1
 2002 — Live In Б2
 2003 — Live In Red (питерский клуб)
 2004 — 0512 2002 2200 — 16 Tons Live
 2005 — Izhevsk (концерт в музее Калашникова — Ижевск)
 2006 — Muslimgauze vs Species Of Fishes — Muslimgauze Vs Species Of Fishes (original tapes)
 2007 — Seven Excerpts From Four Lives
 2012 — VIII

 Компиляции
 1994 — «Trans/plan/tanz» (cst, Sojuz/Bekar)
 1995 — «Euphory-10» (CD, RDM/Future)
 1995 — «Purple Legion Strikes Back» (CD, PL Rec)
 1996 — «Euphory-10» (cst, RDM/Future)

 Ремиксы
 2001 — Сингл «Дорога», поз. 7 (группа «Чичерина»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (недоступен) — архив на archive.org
 Species Of Fishes 
 Species Of Fishes интервью Журналу «Бульdozer» 
 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Электронные музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году